Il singolare del torneo di tennis Bermuda Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Cliff Richey che ha battuto in finale Gene Mayer 7-6, 6-2

Teste di serie 
 Assente
 Balázs Taróczy (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bermuda Open 1976